Der Astana Challenger Capital Cup 2016 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 26. November 2016 in Astana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 80 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 71 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 69 kB)

ATP Challenger Tour 2016
ATP Challenger Astana-3